Redtenbacher può riferirsi a:

 Josef Redtenbacher (1810-1870) – chimico austriaco
 Ludwig Redtenbacher (1814-1876) – entomologo austriaco